White Russian puede hacer referencia a:
 White Russian, cóctel de vodka, crema y licor de café.
 White Russian, variedad de higo.